Kaplí zasvěcených Božskému Srdci Páně je více.

 Kaple Božského srdce Páně (Bařice), okres Kroměříž
 Kaple Božského srdce Páně (Běleč), okres Brno-venkov
 Kaple Božského srdce Páně (Borová), okres Náchod
 Kaple Božského srdce Páně (Jiříkov), okres Děčín
 Kaple Božského srdce Páně (Kotvrdovice), okres Blansko
 Kaple Božského srdce Páně (Krhov), okres Blansko
 Kaple Božského srdce Páně (Němčičky), okres Břeclav
 Kaple Božského srdce Páně (Nové Sedlice), okres Opava
 Kaple Božského srdce Páně (Olomouc), okres Olomouc
 Kaple Božského srdce Páně (Opava), okres Opava
 Kaple Božského srdce Páně (Police), okres Vsetín
 Kaple Božského srdce Páně (Solnice), okres Rychnov nad Kněžnou
 Kaple Božského srdce Páně (Starobucké Debrné), okres Trutnov
 Kaple Božského srdce Páně (Topolany), okres Olomouc
 Kaple Božského srdce Páně (Vršovice), okres Opava
 Kaple Božského srdce Páně (Vysokov), okres Náchod

a další...

Související články 
 Kaple Nejsvětějšího srdce Páně
 Kostel Božského srdce Páně